ARA 9 de Julio, ARA Nueve de Julio, crucero 9 de Julio o crucero Nueve de Julio pueden hacer referencia a los siguientes buques de guerra argentinos:
 Crucero ARA 9 de Julio (1893), adquirido en 1893.
 Crucero ARA Nueve de Julio (C-5), ex USS Boise, crucero ligero de la clase Brooklyn adquirido en 1951.

9 de Julio, Crucero